Monteagudo peut être :

Un nom de lieu :
 La commune espagnole de Monteagudo, dans la communauté forale de Navarre ; 
 Le district espagnol de Monteagudo, dans la région de Murcie ; 
 La commune espagnole de Monteagudo de las Vicarías, dans la province de Soria ; 
 La commune espagnole de Monteagudo de las Salinas, dans la province de Cuenca ;
 La localité bolivienne de Monteagudo, dans la province d'Hernando Siles du département de Sucre ; 
 La localité argentine de Monteagudo, dans le département de Simoca de la province de Tucumán ; 
 La localité argentine de Monteagudo, dans le département de Guaraní de la province de Misiones ;

Un nom de personne :
 L'avocat, journaliste et homme politique argentin Bernardo de Monteagudo ;